

Насілув — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Насілув — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства